Phokas ist der Name folgender Personen:

 Phokas (nach 547–610), Kaiser von Byzanz
 Phokas (Bildhauer), griechischer(?) Bildhauer 
 Phokas von Sinope († 117 oder 303), christlicher Märtyrer

 Ioannis Phokas (1536–1602), griechischer Seefahrer, siehe Juan de Fuca

Phokas steht für:
 Phokas (Adelsgeschlecht), byzantinische Familie

Siehe auch:
 Phokas-Säule, Siegessäule in Rom
 Phokaina